Мисс Земля 2020 () — прошедший 20-й международный конкурс красоты Мисс Земля. Победительницей стала представительница США, Линдси Коффи.

Конкурс стартовал 21 сентября 2020 года, продлился два месяца. 12 октября 2020 года, организаторы провели встречу под названием «Getting to Know You», где каждую участницу приветствовала победительница «Мисс Земля 2008», . Предварительный конкурс был показан на телеканале «KTX» 24 ноября 2020 года. Мероприятие было впервые проведено виртуально из-за пандемии COVID-19.

Участницы были разделены на четыре континентальные группы: Азия и Океания, Африка, Америка и Европа. Они приняли участие в следующих категориях: Earth Talk, Талант, Пляжная одежда, Вечернее платье, Спортивная одежда, Национальная одежда и Интервью с пользователями сети. Предварительные категории от судей: красота лица, фитнес и экологическая осведомлённость.

Результат

Итоговый результат

Порядок объявлений

Топ 20

Топ 8

Предпроектные мероприятия

Результаты

Специальные награды

Судьи 
  – латино-американская певица и ТВ ведущая
 Хасан Эльтигани Малик – президент ЮНИДО
 Наталья Барулич – международный ДиДжей, модель и певица
 Искандар Виджая – скрипач
 Джевел Лобатон – победительница 
 Майкл Ма – ресторатор

Участницы 
Для участия в конкурсе «Мисс Земля 2020» были отобраны 84 участницы из разных стран.

Заметки

Дебютировали

Отказались 
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Выбранная участница отказалась от участия.
  — Национальный конкурс будет проведён в декабре.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  – Ниша Тхаянантан (будет участвовать в следующем году конкурса «Мисс Земля»).
  — Ханна Джаккино.
  — Нет национального конкурса.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  — Национальный конкурс не проводился.
  и  – соревнуются как Великобритания.

Вернулись 
 Последний раз участвовали в 2005 году:
 
 Последний раз участвовали в 2007 году:
 
 Последний раз участвовали в 2010 году:
 
 Последний раз участвовали в 2011 году:
 
 Последний раз участвовали в 2012 году:
 
 Последний раз участвовали в 2013 году:
 
 Последний раз участвовали в 2015 году:
 
 Последний раз участвовали в 2016 году:
 
 Последний раз участвовали в 2017 году:
 
 
 
 Последний раз участвовали в 2018 году:
 
     '''

Противоречие конкурса 
14 октября, организаторы конкурса вели прямую трансляцию конкурса талантов участников из Азиатско-Тихоокеанского региона на своей официальной странице. Участница из Китая, Цзе Дин, вышла в одежде, очень похожую на аозай. После дефиле, она не прокомментировала свой наряд. После того, как её видео конкурса талантов было опубликовано, многие отметили, что костюм представительницы Китая слишком похож на традиционный костюм из Вьетнама.

По словам дизайнера До Трин Хоай Нам о наряде участницы из Китая, после просмотра видео, он подтвердил, что это типичная модель вьетнамского аозай.

По словам аудитории конкурса красоты, весь костюм напоминал полностью костюм аозай. Дизайнер До Трин Хоай Нам выразил своё удивление, когда увидел участницу в наряде другой страны на международном конкурсе красоты. Он считает это актом «культурной агрессии», будь то намеренно или непреднамеренно.

Это не первый случай, когда представители китайской культуры и моды возникают разногласия относительно аозай. В 2019 году, в Китае появлиась коллекция «Ne-Tiger's Spring - Summer 2019», в рамках «China S / S Fashion Week - Chinese Fashion Week Spring-Summer 2019», что заставило вьетнамцев возмутиться.

Организаторы конкурса не прокомментировали по поводу наряда участиницы из Китая.

См. также 
 Мисс интернешнл 2020 (перенесён на 2022 год)
 Мисс мира 2020 (перенесён на 2021 год)
 Мисс Вселенная 2020

Примечания

Ссылки 
 

Мисс Земля